Finley kan syfta på följande platser:

Australien 

 Finley (ort i Australien), New South Wales, Berrigan,

USA 

 Finley (countyhuvudort), North Dakota, Steele County, 
 Finley (ort i USA, Washington), Benton County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar